Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die e-Boks Sony Ericsson Open 2011 des Damentennis. Insgesamt nahmen 30 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Kopenhagen